Runda Formuły 2 na torze Silverstone Circuit – runda czwarta mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2020.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: motorsport.com

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: motorsport.com

 Uwagi

Najszybsze okrążenie

Sprint

Wyścig 
Źródło: motorsport.com

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2020 w Anglii
Silverstone 2020